Rousselot ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Rousselot (1846–1924), französischer Geistlicher und Forscher
 John H. Rousselot (1927–2003), US-amerikanischer Politiker
 Philippe Rousselot (* 1945), französischer Kameramann
 Pierre Rousselot (1878–1915), französischer Jesuit, Philosoph und Theologe
 Pierre-François Rousselot (* 1948), französischer Autorennfahrer